Кубок Шпенглера 1997 — 71-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 1997 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стала сборная Канады, обыгравшая в финале шведский клуб «Ферьестад» со счётом 8:3.

Участники турнира 
  Давос
  Йокерит
  Адлер Мангейм
  Сборная Канады
  Ферьестад

Результаты

Предварительный этап

Финал

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 

Кубок Шпенглера
Декабрь 1997 года
Спорт в Швейцарии в 1997 году